Spojení písmene F a číslice 15 může mít různé významy:

 BMW X5 (F15)
 McDonnell Douglas F-15 Eagle